Вилькабамба:
 Вилькабамба — жилище инков.
 Вилькабамба — деревня в провинции Лойя на юге Эквадора, славящаяся долголетием своих жителей.